Тен Кате () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тен Кате, Хенк (род. 1954) — нидерландский футболист и тренер.
 Тен Кате, Ян-Якоб Лодевейк (1819—1889) — голландский поэт.

См. также 
 Кате 
</noinclude>